Gergely Czuczor – poeta, lessicografo e filologo ungherese
 Kinga Czuczor – modella ungherese
 Jozef Czuczor – calciatore slovacco